Elenco delle specie di Sophora.

A 

Sophora affinis Torr. & Gray
Sophora affinis Torr. & A.Gray
Sophora albescens (Rehder) C.Y.Ma
Sophora albo-petiolulata Leonard
Sophora alopecuroides L.
Sophora arizonica S. Wats.

B 
Sophora bakeri Prain
Sophora benthamii Steenis
Sophora brachygyna C.Y.Ma

C 
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem.
Sophora conzattii Standl.

D 
Sophora davidii (Franch.) Pavol.
Sophora denudata Bory
Sophora dunnii Craib

E 
Sophora exigua Craib

F 
Sophora fernandeziana (Phil.) Skottsb.
Sophora flavescens Aiton
Sophora franchetiana Dunn
Sophora fraseri Benth.

G 
Sophora gibbosa (DC.) Yakovlev
Sophora gypsophila B.L. Turner & Powell

H 
Sophora howinsula (W.R.B.Oliv.) P.S.Green

I 
Sophora inhambanensis Klotzsch
Sophora interrupta Bedd.

J 
Sophora jaubertii Spach

K 
Sophora koreensis Nakai

L 
Sophora lanaiensis (Chock) O. Deg. & I. Deg.
Sophora leachiana M.E.Peck
Sophora lehmanni (Bunge) Yakovlev
Sophora linearifolia Griseb.
Sophora longipes Merr.

M 

Sophora macnabiana (Graham) Skottsb.
Sophora macrocarpa J.E.Sm.
Sophora masafuerana (Phil.) Skottsb.
Sophora microcarpa C.Y.Ma
Sophora microphylla Aiton
Sophora mollis (Royle) Baker
Sophora moorcroftiana (Benth.) Baker

N 
Sophora nuttalliana B.L.Turner

P 
Sophora polyphylla Urb.
Sophora praetorulosa Chun & T.Chen
Sophora prazeri Prain
Sophora prostrata Buchanan
Sophora purpusii Brandegee

R 
Sophora rhynchocarpa Griseb.
Sophora rubriflora P.C.Tsoong

S 
Sophora saxicola Proctor
Sophora secundiflora (Ortega) Lag. ex DC.
Sophora songorica Schrenk
Sophora stenophylla A.Gray

T 

Sophora tetraptera J.F.Mill.
Sophora tomentosa L.
Sophora tonkinensis Gagnep.
Sophora toromiro Skottsb.

U 
Sophora unifoliata (Rock) O. Deg. & Sherff

V 
Sophora velutina Lindl.

W 
Sophora wightii Baker

X 
Sophora xanthantha C.Y.Ma
Sophora xanthoantha C.Y.Ma

Y 
Sophora yunnanensis C.Y.Ma

Z 
Sophora zeylanica Trimen

Note

Voci correlate 
Arboricoltura
Giardinaggio
Pianta ornamentale

Sophora
Sophora
Sophora